Гула језик  је језик из породице нило-сахарских језика, централносуданска грана. Њиме се служи око 1.000 становика у вилајету Западни Бахр ел Газал у Јужном Судану, и 13.000 становника Централноафричке Републице. Састоји се из неколико дијалеката.

Види још

 Језици Јужног Судана
 Нило-сахарски језици

Спољашње везе
 Гула језик 

Језици Јужног Судана